Feininger
 Karl Feininger  (1844–1922), musicien américain ;
 Lyonel (Charles) Feininger (1871–1956), fils du précédent, peintre américain d'origine allemande, dont les enfants sont :
 Lore Feininger (1901–1991), pseudonyme de Leonore Feininger photographe allemande ;
 Andreas Feininger (1906–1999), photographe américain ;
 Laurence Feininger (1909–1976), musicologue allemand ;
 Theodore Lux Feininger (1910–2011)  (1910–2011), peintre et photographe américain.

Autres
 (6653) Feininger, un astéroïde de la ceinture principale.